Seelemann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Seelemann (1821–1890), preußischer Generalmajor
 Klaus Seelemann (1915–1972), deutscher Pädiater
 Sascha Seelemann (* 1988), deutscher Hörfunkmoderator, Sänger, Pianist und Komponist
 Ulrich Seelemann (* 1951), deutscher Jurist, Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz